Chastity Claire Babcock, también llamada C.C. Babcock, es un personaje de ficción de la comedia de televisión The Nanny. Fue representada en la serie por la actriz Lauren Lane.

El nombre Chastity Claire Babcock (en su traducción en español Clara Castidad Babcock) no fue conocido si no al final de la serie, durante el parto de Fran.

Descripción 
C.C. es la socia de negocios del productor de Broadway Maxwell Sheffield, y trabajó con él durante casi 20 años. Ella trata de enamorarlo desde que su primera mujer fallece. Una broma recurrente en la serie es que Maxwell aparentemente no se entera de los intentos de C.C. Se la describe como una mujer egocéntrica, insensible y avara. Nunca se acuerda de los nombres de los hijos de Maxwell. Sus padres están divorciados. Su perro, Chester, adora a Fran, pero gruñe cuando C.C. está cerca.

Historia 
El principal oponente de C.C. es Niles, el mayordomo de los Sheffield. Él la desprecia desde el principio y frecuentemente le hace bromas sobre su peso, edad, vida sexual, etc. Cuando Fran Fine empieza a trabajar como niñera, C.C. de inmediato la ve como una amenaza en su camino hasta Maxwell. Siempre se refiere a Fran como Nanny Fine, aunque se le puede escuchar unas cuantas veces llamarla Miss Fine y en ocasiones especiales Fran o Franny (como cuando debía fingir que le agradaba ante Maxwell o cuando estaba de muy buen humor)

Mientras Fran se integra en la familia Sheffield, C.C. continúa sus intentos de ganarse el corazón de Maxwell y expulsar a la niñera de la casa. Fran de alguna manera simpatiza y tiende a tolerar a C.C. Aunque no se puede decir lo mismo de esta durante gran parte de la historia, en un par de ocasiones ambas comparten momentos de cierta amistad, y acercándose el final de la serie se puede notar que C.C. ya simpatiza con Fran.

Una vez que Maxwell y Fran se comprometen, C.C. cae en la depresión, aumenta de peso, pierde la cordura e ingresa a una institución mental durante un mes. Este capítulo fue escrito para hacer coincidir la desaparición de C.C. con el embarazo de la actriz. Cuando regresa, C.C. decide replantear su vida luego de una seria pelea causada por las abruptas peticiones de matrimonio de Niles. Los dos terminan renunciando de sus trabajos, lo cual no dura mucho, ya que más tarde son descubiertos durmiendo juntos por Fran y Maxwell. Luego de que comienza su relación con Niles, C.C por fin abandona la obsesión que tenía con Maxwell y le confiesa a Fran que ya encontró al hombre indicado. En los últimos episodios los dos deciden casarse. Mientras que Fran está en proceso de parto. Niles y C.C. se casan y descubren que ella está embarazada. Al finalizar la serie se muda junto con la familia Sheffield a California.

Personajes de The Nanny
Burgueses ficticios
Estadounidenses ficticios
Católicos ficticios

en:List of The Nanny characters#C.C. Babcock